antybiotyki
 perowskit – sól o ogólnym wzorze ABX3
 kod IATA portu lotniczego Albury